...And Justice for All (album), album Metallice
 ...And Justice for All (film), američki film iz 1979.
 zadnje četiri riječi američke zakletve vjernosti